Gobio peut faire référence à :

 Gobio, le genre animal de poissons comprenant par exemple le goujon (Gobio gobio) ;
 Gobio, un autre nom vernaculaire de l'ablette (Alburnus alburnus), un petit poisson argenté d'eau douce d'Europe ;
 Gobio, une localité de la commune de Kalfou au Cameroun.